Рудикова — фамилия:

 Рудикова, Любовь Михайловна
 Рудикова, Тамара Георгиевна

См. также 
 Рудик
 Рудиков
 Рудиковка